Songs (Patti Page), een muziekalbum uit 1950 van de Amerikaanse zangeres Patti Page
 Songs (Luther Vandross), een muziekalbum uit 1994 van de Amerikaanse zanger Luther Vandross
 Songs (John Greaves), een muziekalbum uit 1995 van de Britse muzikant John Greaves
 Songs (Regina Spektor), een muziekalbum uit 2002 van de Britse singer-songwriter Regina Spektor
 Songs (Willie Nelson), een compilatiealbum uit 2005 van de Amerikaanse artiest Willie Nelson

Zie ook 
 doorverwijspagina Song